Галанос:

 Галанос, Джеймс (1924—2016) — американский модельер, один из величайших кутюрье XX века.
 Галанос, Димитриос (1760—1833) — известный индолог Греции последних столетий, философ и переводчик.
 Галанос, Константинос (род. 1984) — греческий певец.